Asienwissenschaften bezeichnet:

 im deutschen Sprachraum die Erforschung asiatischer Sprachen und Kulturen, siehe Asienwissenschaften im deutschen Sprachraum
 Asian Studies in den Vereinigten Staaten, ein eher sozialwissenschaftlich geprägtes Teilgebiet der Area studies